Плерома ( от plerum; наполнять):

 Плерома (греч.) — по учению гностиков: море света, обиталище божества (божественная полнота), от которого исходит всё благое; совокупность («сонм») эонов.
 Плерома () — одна из трёх частей зародыша в ботанике, образующая древесину и сердцевину; по теории гистогенов немецкого ботаника Ганштейна внутренний слой из трёх в первичной ткани в точках роста растений.
Pleroma - открытое программное обеспечение для социальных сетей с внедрённым ActivityPub.

См. также 
 Периблема | Меристема
 Гистоген ()

Примечания